

Aziende 
 Panerai – società di orologeria con sede a Firenze e specializzata nella produzione di orologi subacquei

Persone 
 Carla Panerai (1947) – ex ostacolista italiana
 Paolo Panerai (1946) – giornalista e dirigente italiano
 Philippe Panerai (1940) – architetto francese
 Rolando Panerai (1924-2019) – baritono e regista teatrale italiano
 Ruggero Panerai (1862-1923) – pittore, docente e illustratore italiano
 Umberto Panerai (1953) – ex pallanuotista italiano
 Vincenzo Panerai (1750-1790) – compositore e organista italiano